Васильковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ:
 Васильковская волость — в составе Пустошкинского района Псковской области РФ в 1995-2005 годах, упразднена в пользу Алольской и Щукинской волостей
 Васильковская волость — в составе Вятской губернии, Котельничский уезд
 Васильковская волость — в составе Екатеринославской губернии, Павлоградский уезд
 Васильковская волость — в составе Киевской губернии, Васильковский уезд
 Васильковская волость — в составе Новгородской губернии, Тихвинский уезд
 Васильковская волость — в составе Ярославской губернии, Мышкинский уезд